Западна обала се може односити на:
 Западна обала, копнена територија у југозападној Азији
 Западна обала, западни део САД-а уз обалу Тихог океана